Иога́нн Ме́ккель:
 Меккель, Иоганн Фридрих Младший (1781—1833) — немецкий анатом и биолог.
 Меккель, Иоганн Фридрих Старший (1724—1774) — немецкий профессор анатомии, дед И. Ф. Меккеля младшего.